Mbatha ist der Familienname folgender Personen:

 Gugu Mbatha-Raw (* 1983), britische Schauspielerin
 Lindokuhle Mbatha (* 1985), südafrikanischer Fußballspieler
 Nomzamo Mbatha (* 1990), südafrikanische Schauspielerin